Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1980/81 war die 35. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der VfB 06/08 Remscheid und der MSV Moers nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger VfB Speldorf (Rückkehr nach zwei Jahren), die Amateurmannschaft von Borussia Mönchengladbach (erstmals in der Verbandsliga) und SV Lintfort (Rückkehr 18 Jahre nach dem Abstieg des Vorgängervereins TuS Lintfort) hinzu.

Sieger wurde zum dritten Mal der VfB Bottrop, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg und nach neun Jahren in den überregionalen Spielbetrieb zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der BV 04 Düsseldorf musste die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen, der VfB 06/08 Remscheid und der MSV Moers wurden in die Landesliga durchgereicht und stiegen nach zehn bzw. sechs Jahren in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1980
Fußballsaison 1980/81